Нижче представлений список країн, де наявні магазини IKEA.

IKEA — транснаціональна група компаній, яка розробляє та продає готові до збірки меблі (такі як ліжка, стільці та столи), побутову техніку й аксесуари для дому. Станом на квітень 2022 року у 63 країнах світу працює 466 магазинів IKEA.

Магазини IKEA

Країни, де присутні магазини 
Нижче наведено перелік країн та регіонів, де є магазини ІКЕА, за датою відкриття першого магазину на кожному ринку.

Країни, де будуть присутні магазини

Країни, де раніше були магазини

Найбільші магазини 
Шість найбільших магазинів IKEA у світі:

Примітки

Посилання 

 Inter IKEA B.V., World-wide IKEA store listing and map 
Списки:Корпорації
Списки:Швеція
Списки країн
IKEA